Hegreberg est un nom de famille norvégien notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Nick Hegreberg (né en 1972), dramaturge et scénariste norvégien ;
 Morten Hegreberg (né en 1977), coureur cycliste norvégien ;
 Roy Hegreberg (né en 1981), coureur cycliste et directeur sportif norvégien, frère du précédent.

Notes et références